Mughni( armênio : Մուղնի) é uma cidade localizada na província de Aragatsotn, Armênia. Mughni está localizada a norte de Ashtarak.

Cidades da Arménia
Lugares de peregrinação religiosa